Anni Uusivirta – modella finlandese
 Matti Uusivirta – hockeista finlandese su ghiaccio
 Olavi Uusivirta – cantautore e attore finlandese
 Tarmo Uusivirta – pugile finlandese